Ян Кристер Аллан Хенрикссон (род. 12 ноября 1946) — шведский актёр. Известен в первую очередь благодаря роли Курта Валландера в телесериале «Валландер», основанном на рассказах Хеннинга Манкеля. В 1997 году стал обладателем награды Eugene O’Neill.

Супруга — шведская актриса .

Фильмография 
 Крах (2013)
 Валландер (2005—2013)
 Реконструкция (2003)
 Комиссар Винтер (2001)
 Неверная (2000)

и другие.

Ссылки 
 

Актёры Швеции